Johnny Mnemonic, une nouvelle de William Gibson ;
Johnny Mnemonic, un film adapté de la nouvelle de William Gibson, réalisé par Robert Longo sorti en 1995 ;
Johnny Mnemonic: The Interactive Action Movie, un jeu vidéo basé sur le film de Robert Longo, sorti en 1995.